Cordon bleu ( — «голубая лента») — многозначный термин:
 Cordon bleu — в Российской империи: обладатель ордена Андрея Первозванного. 
 Cordon bleu — во Франции старого режима: обладатель ордена Святого Духа.
 Cordon bleu — в современной Франции: шеф-повар, выдающийся кулинар.
 Cordon bleu — мясное блюдо, фаршированный сыром и ветчиной шницель из телятины. 
 Le Cordon Bleu — международная сетевая школа гостиничного сервиса и кулинарии.